Селище міського типу:
 Борівське — Луганська область, Сєвєродонецька міська рада
Села:
 Борівське — Вінницька область, Шаргородський район
 Борівське — Полтавська область, Котелевський район
Селище:
 Борівське — Харківська область, Шевченківський район